Starman:

 Starman — сингл Дэвида Боуи, выпущенный в апреле 1972 года.
 Starman — эстонская телекоммуникационная компания.